V poháru Intertoto 1995 zvítězily a zároveň postoupily do Poháru UEFA tři týmy – RC Strasbourg a FC Girondins de Bordeaux.

Základní skupiny 
Do vyřazovací části postoupilo všech 12 vítězů skupin a čtveřice nejlepších na druhých místech.

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Skupina 5

Skupina 6

Skupina 7

Skupina 8

Skupina 9

Skupina 10

Skupina 11

Skupina 12

Osmifinále 
Hráno na jeden zápas.

Čtvrtfinále 
Hráno na jeden zápas.

Semifinále 

|}
Pozn.: Nebylo hráno žádné finále – vítězní semifinalisté postoupili do 1. kola Poháru UEFA.

Externí odkazy 
 Official site
 Results at RSSSF

1995
Fotbal v Evropě v roce 1995